Lake Forest ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lake Forest (Illinois)
 Lake Forest (Kalifornien)
 Lake Forest (South Carolina)
 Lake Forest (Tennessee)

Siehe auch:
 Forest Lake